Бесков (, ) — город в германской земле Бранденбург.
Бесков — фамилия:
 Бесков, Бернхард фон (1796—1869) — шведский писатель, драматург.
 Бесков, Владимир Сергеевич (1937—2011) — советский химик, профессор.
 Бесков, Катарина (1867—1939) — шведская шахматистка.
 Бесков, Константин Иванович (1920—2006) — советский футболист, тренер.
 Бесков, Пер (1926—2016) — шведский патролог, церковный историк.
 Бесков, Эльза (1873—1953) — шведская детская писательница.

См. также